Con Missano si possono indicare diversi toponimi italiani.

Geografia 
 Missano, frazione di Travo, in provincia di Piacenza.
 Missano, frazione di Bettola, in provincia di Piacenza.
 Missano, frazione di Castiglione Chiavarese, nella città metropolitana di Genova.
 Missano, frazione di Zocca, in provincia di Modena.